Уильям Стэнли ():

 Стэнли, Уильям (умер в 1495);
 Стэнли, Уильям (1548—1630)
 Стэнли, Уильям, 3-й барон Монтигл;
 Стэнли, Уильям, 6-й граф Дерби;
 Стэнли, Уильям, 9-й граф Дерби.